Сертич () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Сертич, Грегори (род. 1989) — французский футболист.
 Сертич, Марк (1921—2020) — американский хоккеист и тренер.
 Сертич, Томислав (1902—1945) — югославский и хорватский военачальник.